Казачество в Российской империи
 Казачество в Российской Федерации
 Казачьи части РККА